Andrei este nume de familie sau prenume masculin, care provine din greaca veche: ánthrōpos = ființă umană fiind  derivat din cuvântul  andros = bărbat. Se poate referi la:

Referire originară 
 Andrei, apostol
 Andrei din Creta, episcop

Prinți și suverani 
 Andrei I, rege al Ungariei
 Andrei al II-lea, rege al Ungariei
 Prințul Andrei al Greciei și Danemarcei
 Prințul Andrei de Iugoslavia
 Prințul Andrei Alexandrovici al Rusiei
 Prințul Andrew, Duce de York

Prenume 
Câteva dintre cei mai notabili bărbați care sunt numiți Andrei sunt enumerați mai jos. 

 Andrei Codrescu
 Andrei Cornea
 Andrei Ivanțoc
 Andrei Kolmogorov
 Andrei Marga
 Andrei Mureșanu
 Andrei Oișteanu
 Andrei Pavel
 Andrei Pleșu
 Andrei Saharov
 Andrei Șaguna
 Andrei Tarkovsky
</div>

Statistici 
În România, în anul 2010 existau aproximativ 645.000 de români care aveau numele Andrei, Andreea sau alte nume derivate din „Andrei”.
Din aceștia, 322.667 erau bărbați, iar 322.327 erau femei.

Nume de familie 
 Alexandra Andrei (n. 1991), handbalistă română
 Alexandru-Ioan Andrei (n. 1985), politician român
 Andreea Andrei (n. 1988), scrimeră română
 Echim Andrei (n. 1932), deputat român
 Edward Andrei (n. 1975), jucător român de polo pe apă
 Gheorghe Andrei (n. 1942), deputat român
 Ioan Andrei (n. 1957), deputat român
 Iulia Andrei (n. 1997), handbalistă română
 Justin Andrei (1934-2018), inginer geolog și geofizician român
 Marin Andrei (n. 1940), fotbalist român
 Mircea Andrei (n. 1964), politician român
 Monica Andrei (n. 1984), cântăreață română
 Petre Andrei (1891-1940), savant și om politic român
 Ștefan Andrei (1931-2014), politician comunist și ministru de externe român
 Titus Andrei (n. 1947), realizator de emisiuni radio român
 Tudorel Andrei (n. 1965), statistician român
 Vasile Andrei (n. 1955), luptător român
 Victor Andrei, senator român
 Violeta Andrei (n. 1941), actriță română

Vezi și 
 
 Sfântul Andrei (dezambiguizare)
 Listă de zile onomastice

Alte articole similare 
 Andreea
 André
 André (dezambiguizare)
 André (muzician)
 Andrè (formație)
 Andreas 
 Andrey

Note 

Nume
Prenume masculine